Победители турнира-2009 —  Ненад Зимонич /  Даниэль Нестор - защитили свой прошлогодний титул.

Сеянные 
Все сеянные участники начинают турнир со второго круга.

  Даниэль Нестор /  Ненад Зимонич (Титул)
  Боб Брайан /  Майк Брайан (Четвертьфинал) 
  Лукаш Длоуги /  Леандер Паес (Второй раунд)
  Уэсли Муди /  Дик Норман ''(Полуфинал) 

<ol start="5">
 Махеш Бхупати /  Максим Мирный ''(Финал, снятие с турнира)
 Лукаш Кубот /  Оливер Марах ''(Четвертьфинал) 
 Симон Аспелин /  Пол Хенли ''(Полуфинал) 
 Марк Ноулз /  Бруно Соарес ''(Четвертьфинал)

Ход турнира

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финальные раунды

Примечания

Ссылки 
 Сетка турнира 

Monte-Carlo Rolex Masters 2010